A Trouble lehetséges jelentései:

Zenében 
 Trouble (együttes), amerikai doom metal együttes

Albumok 
 Trouble (Akon-album)
 Trouble (Bonnie McKee-album)
 Trouble (Michael Sterling-album)
 Trouble (Ray LaMontagne-album)
 Trouble (Trampled by Turtles-album)
 Trouble (Trouble-album)
 Trouble (Whitesnake-album)
 T-R-O-U-B-L-E, Travis Tritt-album
 Trouble – Norwegian Live EP, Coldplay-album

Dalok 
 Trouble (Bei Maejor-dal) 
 Trouble (Cat Stevens-dal)
 Trouble (Coldplay-dal)
 Trouble (Elvis Presley-dal), egy 1958-as Leiber-Stoller szerzemény
 T-R-O-U-B-L-E (dal), egy 1975-ös Elvis Presley-szám, Travis Tritt is feldolgozta
 Trouble (Lindsey Buckingham-dal)
 Trouble (Nia Peeples-dal)
 Trouble (Pink-dal)
 Trouble (Ray LaMontagne-dal) 
 Trouble, a The Blizzards dala az A Public Display of Affection című albumról
 Trouble, Britney Spears dala a Circus című albumról
 Trouble, a Cypress Hill dala a Stoned Raiders című albumról
 Trouble, Destry dala az It Goes On című albumról
 Trouble, Frankie Miller dala a High Life című albumról
 Trouble, Ginuwine dala az A Man's Thoughts című albumról
 Trouble, Jay-Z dala a Kingdom Come című albumról
 Trouble, Little Feat dala a Sailin' Shoes című albumról
 Trouble, Lizz Wright dala a Dreaming Wide Awake című albumról
 Trouble, Mark Chesnutt dala a Wings című albumról
 Trouble, a Never Shout Never dala a Me & My Uke című albumról
 Trouble, a Quiet Riot dala a Quiet Riot II című albumról
 Trouble, a Shampoo együttes dala
 Trouble, a Skindred dala a Roots Rock Riot című albumról
 Trouble, a Whitesnake dala a Whitesnake című albumról